
Cuvântul Angel se referă la:

 în limbile engleză, catalană și spaniolă cuvântul înseamnă "înger"

Geografie 
 Cascada Angel cea mai mare cascadă din lume Venezuela, America de Sud
 un afluent la izvor al râului Berunka din Cehia
 un afluent al râului Werse, Westfalia de Nord Germania

Persoane 
 Angel Robinson
 Miguel Ángel Asturias
 Miguel Angel Martínez
 Míguel Ángel Salgado Fernández
 Angel Tîlvăr
 Ángel Arocha
 Criss Angel
 Angel Grigoriu

Muzică 
 Morbid Angel
 „Angel” un single al Madonnei de pe albumul Like a Virgin.
 Angel (cântec de Madonna)
 No Angel
 Playing the Angel
 Love. Angel. Music. Baby.
 Burning Angel (E.P.)
 Wish I Had an Angel

Altele 
 Tomb Raider: The Angel of Darkness
 Be An Angel

Vezi și 
 Variații: Angela, Angie, Angeli, Angelo, Anghel